Emily (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Emily (2022), een Brits-Amerikaanse biografische dramafilm geregisseerd door Frances O'Connor
 Emily (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Beverly Hills, 90210

Zie ook 
 Tropische storm Emily (doorverwijspagina)
 Emmelie (doorverwijspagina)
 Émilie